Gruden är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Jay Gruden, amerikansk utövare och tränare av amerikansk fotboll
John Gruden, amerikansk ishockeyspelare och ishockeytränare.
Jon Gruden, amerikansk tränare av amerikansk fotboll.
Jonathan Gruden, amerikansk ishockeyspelare.

Engelska efternamn